Övörkhangai (Mongol:Өвөрхангай, Khangai meridional) és un dels 21 aimags (províncies) de Mongòlia, localitzat al sud de l'estat. La seva capital és Arvaikheer.

El Monestir Shankh, un dels més antics i importants, està localitzat a aquesta província. També el Monestir Erdene Zuu.

Transports 
L'Aeroport Arvaikheer té una pista no pavimentada i està servit per vols regulars des d'Ulan Bator i Altai.

Subdivisions administratives

Referències 

Aimags de Mongòlia